Sprint kobiet na Mistrzostwach świata w biathlonie 2016 odbył się 5 marca w Oslo. Do konkurencji przystąpiło 96 zawodniczek. Z Polek najwyżej sklasyfikowano Monikę Hojnisz – na 44. pozycji, a do biegu pościgowego z udziałem 60 zawodniczek nie zakwalifikowała się Weronika Nowakowska.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2016